Il singolare maschile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Arias che ha battuto in finale José Higueras 6-2 6-7 6-1 6-4.

Teste di serie 

 José Higueras (finale)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Jimmy Arias (Campione)
 Assente
 John Alexander (secondo turno)

 Pablo Arraya (secondo turno)
 Hans Gildemeister (terzo turno)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Christopher Mottram (primo turno)
 Marcos Hocevar (primo turno)
 Mark Dickson (terzo turno)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Víctor Pecci (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1983